Fitzgibbon oder FitzGibbon ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Fitzgibbon (1823–1887), irischer Eisenbahningenieur
 Constantine Fitzgibbon (1919–1983), irischer Historiker, Journalist und Schriftsteller
 Edmund Joseph Fitzgibbon (1925–2010), irischer römisch-katholischer Bischof
 Herb Fitzgibbon (* 1942), US-amerikanischer Tennisspieler
 James FitzGibbon (1780–1863), britisch-irischer Soldat und Beamter
 Jim FitzGibbon (* um 1930), irischer Badmintonspieler
 Michael Fitzgibbon (* 1965), irischer Rugby-Union-Spieler
 Paul Fitzgibbon (1903–1975), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Robbie Fitzgibbon (* 1996), britischer Leichtathlet